4691 Тойен (4691 Toyen) — астероїд головного поясу, відкритий 7 жовтня 1983 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,586.

Названо на честь чеської художниці Марії Тойен, справжнє ім'я Марія Чермінова (, 1902-1980).

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (4601-4700)

Посилання 

 
 Інформація про малі планети на сайті minorplanetcenter.net 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1983
Головний пояс астероїдів